Сьюзен Бак-Морс — американский философ, которая специализируется на интеллектуальной истории. В настоящее время она занимает должность профессора политологии в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка и эмеритарного профессора на кафедре государственного управления Корнеллского университета, в котором она преподавала с 1978 по 2012 год. Её труды охватывают такие области знания, как история искусства, архитектура, сравнительное литературоведение, культурология, германистика, история, философия и визуальная культура. За свои работы она была удостоена гранта Getty Scholar, премии Фулбрайта и стипендии Гуггенхайма.

Труды 

 The Origin of Negative Dialectics: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt Institute (1977)
 The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades Project (1989)
 Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and West (2002)
 Thinking Past Terror: Islamism and Critical Theory on the Left (2003) [Updated Edition, (2006)]
 Hegel, Haiti, and Universal History (2009)

Примечания 

Женщины-философы США
Политические философы
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Колледжа Вассара
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Городского университета Нью-Йорка
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка
Профессора Корнеллского университета
Беньяминоведы